William Dacre (2e baron Dacre) (1319–1361) ;
  ;
 William Dacre (1497–1563), pair anglais.